Турнір чемпіонок Commonwealth Bank 2011 - жіночий тенісний турнір в одиночному розряді, яких проходив на закритих кортах з жорстким покриттям. Того року турнір проводився втретє і був частиною  Туру WTA 2011. Відбувся на кортах Bali International Convention Centre у Балі (Індонезія) з 3 до 6 листопада 2011 року. Наступного року турнір переїхав до Софії. Чинною чемпіонкою була Ана Іванович, і вона успішно захистила свій титул.

Призовий фонд і очки 
Сумарний призовий фонд Турніру чемпіонок Commonwealth Bank 2011 становив 600 тис. доларів США.

Кваліфікантки

Сітка

Див. також 
Commonwealth Bank Tournament of Champions
Тур WTA 2011

Примітки

Посилання 
Official website

Тур WTA 2011
Турнір чемпіонок WTA
2011 в індонезійському спорті
Теніс в Індонезії